Rasouli ist der Familienname folgender Personen:
 Tarek Rasouli
 Mohammad Javad Rasouli Mahallaty